Géniusz, a Géniusz együttes albuma
Géniusz, 2016-ban készült amerikai filmdráma
Géniusz, kimagasló tehetséggel rendelkező személy
Géniusz, 1984-ben alapított magyar zenekar
Géniusz, védőszent az iszlám és ókori római mitológiában
Géniusz, 2017-es amerikai televíziós sorozat
Géniusz, televíziós vetélkedő

Lásd még
Genius (egyértelműsítő lap)